Mistrzostwa Turcji w Lekkoatletyce 2011 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 9 i 10 lipca na Stadionie Atatürka w Izmirze.

Rezultaty

Zobacz też 
 Mistrzostwa Turcji w Lekkoatletyce 2010

Bibliografia 
 

2011 w lekkoatletyce
2011 w Turcji
2011